Lifshits ist der Name von

 Joshua Mordechai Lifshitz
 Moshe Lifshits

Siehe auch

 Lifschitz